Österreichische Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 102:a säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Austria Wien var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Red Bull Salzburg hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida 

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Österrike
2014 i Österrike